Дисвинецкалий — бинарное неорганическое соединение
металлов калия и свинца с формулой KPb,
интерметаллид.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых металлов:

Физические свойства 
Дисвинецкалий образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,666 нм, c = 1,076 нм, Z = 4.

Другие соединения 
Свинец и калий также образуют интерметаллические соединения других составов: KPb, KPb, KPb.

Литература 
 
 

Интерметаллиды свинца
Интерметаллиды калия